Retiro será una red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. Estará ubicada sobre una de las principales avenidas de la ciudad, la Avenida del Libertador, en la intersección con la Avenida Ramos Mejía, en el barrio porteño de Retiro.

Véase también 
 Subte de Buenos Aires
 Lista de estaciones de subte
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.
 Metrovías
 Transporte en la Ciudad de Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 Metrovías S.A.
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Estaciones de la futura línea G del subte de Buenos Aires
Retiro (Buenos Aires)